Міловка (правильніше «Миловка»; ) — назва низки населених пунктів у Росії. Утворена від різноманітних неканонічних особових імен з продуктивною в минулому основою мил- — «милий», «люб'язний», «дорогий», «бажаний» (наприклад, Мила, Милован, Милка, Милуха, Милюка, Милята).

 Міловка — село в Уфимському районі Республіки Башкортостан
 Міловка — село в Приволзькому районі Івановської області, що входить до складу Пльоського міського поселення
 Міловка — селище в Покровському районі Орловської області
 Міловка — село в Хіславицькому районі Смоленської області
 Міловка — садиба в 1 км від Пльоса, у селі Міловка

Див. також 
 Мілювка () — назва кількох сіл у Польщі
 Милівка — село в Україні
 Милівці — село в Україні